Horvátország
 Kapronca város Kapronca-Körős megyében
 Kapronca, falu Pleterniceszentmiklós községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Kőkapronca, más néven Kővár, vagy Kapronca, várrom Kapronca közelében, Jagnjedovac határában
 Kapronca patak Kapronca-Kőrös megyében

 Románia
 Kapruca (1910 és 1919 között Maroskapronca), falu Arad megyében

 Szlovákia
 Barskapronca, falu a Besztercebányai kerület Garamszentkereszti járásában
 Magyarkapronca, (1899-ig Kaproncza) falu az Eperjesi kerület Bártfai járásában
 Koproncapuszta, vagy Kaproncapuszta, Alsóesztergály településrésze a Besztercebányai kerület Nagykürtösi járásában